Beethoven's Last Night — третий студийный альбом американской рок-группы Trans-Siberian Orchestra, рок-опера, повествующая о последней ночи жизни Людвига ван Бетховена. Диск вышел в 2000 году.

Об альбоме

Действующие лица 
Людвиг ван Бетховен - маэстро собственной персоной в последнюю ночь своей жизни
Судьба - сама Судьба, предстает в образе молодой и красивой женщины
Твист (Случай) - сын Судьбы, горбатый карлик; шалун и насмешник, но не злой
Мефистофель - дьявол собственной персоной; воплощение зла, но с соблазняющим обаянием и вкусом
Молодой Бетховен - композитор в молодости
Моцарт - Вольфганг Амадей собственной персоной
Тереза - легендарная "Бессмертная возлюбленная", величайшая любовь композитора
Маленькая девочка - сирота, ей около шести лет
Музы - голоса вдохновения

Список композиций 
"Overture" - 02:56
"Midnight" - 02:10
"Fate" - 01:15
"What Good This Deafness" - 01:47
"Mephistopheles" - 03:43
"What Is Eternal" - 04:40
"The Moment" - 02:47
"Vienna" - 03:32
"Mozart - Figaro" - 03:18
"The Dreams of Candlelight" - 04:05
"Requiem (The Fifth)" - 02:58
"I'll Keep Your Secrets" - 04:15
"The Dark" - 04:24
"Fur Elise" - 00:41
"After The Fall" - 04:35
"A Last Illusion" - 05:26
"This Is Who You Are" - 03:59
"Beethoven" - 02:56
"Mephistopheles' Return" - 04:26
"Misery" - 02:44
"Who Is This Child" - 04:32
"A Final Dream" - 01:56

Ссылки 
 Trans-Siberian Orchestra Homepage
 Beethoven's Last Night Page
 Либретто на русском языке

Альбомы 2000 года
Рок-оперы
Альбомы Trans-Siberian Orchestra